L'Open d'Inde de snooker 2013 est un tournoi de snooker qui d'est déroulé du 14 au  à New Delhi.

Cette première édition est marquée par la présence en finale de Aditya Mehta qui, devant son public, devient le premier Indien à atteindre ce niveau de la compétition dans un tournoi classé. Il est en revanche sèchement battu par le Chinois Ding Junhui 5-0. Ding marque 479 points en finale contre seulement 38 pour Mehta.

Dotation 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Troisième tour : 
 Deuxième tour : 
 Premier tour : 
 Meilleur break télévisé : 
Dotation totale :

Matchs d'invitation

Tableau final

Première partie

Deuxième partie

Finale

Qualifications

Centuries

Tableau final

Qualifications

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de la WPBSA

Open d'Inde de snooker
Événement sportif à New Delhi
Snooker en 2013
Sport en Inde en 2013
Sport en octobre 2013